Иван Мазепа:
 Мазепа, Иван Степанович (1639—1709) — государственный и политический деятель, гетман Войска Запорожского.
 Мазепа, Иван Михайлович — директор более сотни советских мультипликационных фильмов киностудии «Киевнаучфильм».
 Примечания